Mof (kleding), een kledingstuk om de handen warm te houden
 Mof (verbinding), een manier om kabels of buizen met elkaar te verbinden
 een negatieve benaming voor een Duitser; zie Bijnamen voor Duitsers
 Microsoft Operations Framework
 Meilleur Ouvrier de France, een Franse ambachtswedstrijd
 misdrijf omschreven feit, een begrip uit het jeugdsanctierecht
 Multi-orgaanfalen, wanneer meerdere organen aangedaan zijn door bloedvergiftiging